Appelqvist är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på flera olika sätt. Det behandlas här tillsammans med det snarlika Apelqvist. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Appelqvist 921
 Apelqvist 474
 Appelkvist 379
 Appelquist 188
 Apelkvist 42
 Apelquist 17
Tillsammans blir detta 2 021 personer.

Personer med efternamnen Appelqvist, Apelqvist eller med varianter av dessa namn

 Axel Appelqvist (1865–1944), skeppsredare
 Anders Appelqvist, VD för Boxer TV Access
 Bodil Appelquist (född 1966), TV-journalist 
 Charles Apelquist (1749–1824), överstelöjtnant mekanikus, konstgjutare, industriman
 Emilia Brodin, född Appelqvist (född 1990), fotbollsspelare
 Elsa Appelquist (1909–1977), norsk journalist och författare
 Hans Appelqvist (född 1977), musiker
 Harry Apelqvist (1905–1957), verkmästare och politiker, socialdemokrat
 Ingrid Appelquist (aktiv 1978), curlingspelare
 Jörgen Appelqvist (född 1948), ägare av klädföretaget Gina Tricot
 Kristina Appelqvist (född 1968), deckarförfattare
 Kristoffer Appelquist (född 1975), komiker
 Martin Apelqvist (född 1986), bandyspelare
 Robin Appelqvist (född 1991), racerförare
 Seved Apelqvist (1901–1974), direktör i kooperationen
 Tove Appelqvist (född 1978), skådespelare
 Yanina Appelqvist (1917–1997), skådespelare

Källor

Svenska efternamn